

Forze armate e paramilitari 
 Capitano – grado militare
 Capitano di ventura – figura di comandante delle compagnie di ventura, nate nel tardo medioevo

Trasporti 
 Capitano – vecchio appellativo con le accezioni "di lungo corso" e "di macchina" di uno dei vari titoli professionali marittimi per gli ufficiali della marina mercantile italiana sostituito da quello di primo ufficiale di coperta e da quello di primo ufficiale di macchina. È rimasto in uso per la sola nautica da diporto. Il titolo di capitano non va mai confuso con quello di abilitazione alla funzione superiore, ovvero di comandante esistente sia per la marina mercantile che per la nautica da diporto

Altro 
 Capitano – giocatore con funzioni di rappresentante di una squadra sportiva
 Capitano (calcio)
 Capitano (cricket)
 Capitano (hockey su ghiaccio)
 Gianluca Capitano – ciclista su pista italiano
 Gae Capitano – paroliere, compositore, arrangiatore e musicista italiano
 Capitano – una delle più antiche maschere della commedia dell'arte

Pagine correlate 
 El Capitan
 Il capitano

Altri progetti